Stromness (Orkney-szigetek) - település az Orkney-szigeteken
 Stromness (Déli-Georgia sziget) - település a Déli-Georgia szigeten